Dies ist eine Liste der Städte in Panama.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Panama ist Panama-Stadt mit einer Einwohnerzahl von  1.215.575 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich rund 40 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 5.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 11. Mai 1980, 13. Mai 1990 und 15. Mai 2000 und  für den 16. Mai 2010. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Nationaler Rechnungshof und Statistisches Amt
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Panamas

 
Panama